Oppsal (Oslo), een buurt in Oslo
Oppsal (metrostation), een station van de metro van Oslo